Sternburg – marchio di birra
 Juri Sternburg – giornalista e drammaturgo tedesco

Pagine correlate 
 Von Sternburg